Ма́льмё () — третий по величине город Швеции. Расположен в самом южном административном регионе Швеции — Сконе и является административным центром региона. B 19 км от датской столицы Копенгагена, который стоит на противоположном берегу Эресунна. Мальмё и Копенгаген соединены самым длинным мостом Европы — Эресуннским. Является также крупнейшим городом провинции Сконе и культурно-исторического региона Скании. С 1658 по 1664 год был столицей Сконеланд (территория Скании + Борнхольм).

Современный Мальмё — один из важнейших транспортных узлов и промышленных центров Скандинавии.

По состоянию на конец 2021 года в агломерации проживало 351 749 человек. Власти позиционируют город Мальмё в международной коммуникации в качестве примера брэнда мультикультурного города. Среди населения 151926 человек т.е. 44 % с двумя шведскими родителями, 31589 человек т.е. 9 % от смешанных браков, 44944 человек т.е. 18 % с двумя родителями из другой страны, 123290 человек или 29 % населения города родились за границей.

Мальмё в 2013 году приняло в комплексе «Мальмё-Арена» крупнейший конкурс песни Европы — «Евровидение», а также чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2014.

История 

Топоним впервые упоминается в средневековых источниках конца XII века, в 1170 году в форме Malmhaug («куча песка, гравия»). Мальмё впервые упоминается как место, имеющее официальный статус города, в 1275 году. Так называлась расположенная в 20 км от современного города укреплённая пристань архиепископов Лундских — верховных прелатов всей Скандинавии. Через Мальмё шло транспортное сообщение Дании с входившей тогда в её состав провинцией Сконе.

Большую роль в развитии средневекового города сыграли ганзейские купцы, преимущественно из Любека, которые вели здесь торговлю сельдью. В XIV веке по образу и подобию любекской Мариенкирхе возводится краснокирпичная церковь св. Петра. В ганзейских документах Мальмё фигурирует как Эльбоген (буквально «локоть», намёк на изогнутость береговой линии).

Впоследствии после вступления в состав Швеции (1664) город, бывший крупнейшим в Дании после Копенгагена, лишился старинных торговых привилегий и пришёл в упадок. Местное купечество несло убытки от непрестанных шведско-датских конфликтов и покидало город. Портовые сооружения ветшали. Переписчики 1730 года насчитали в Мальмё всего 282 жителя.

Индустриализация 

В 1775 году шведское правительство осознало выгодность географического положения Мальмё и принялось за модернизацию порта. Со строительством железной дороги до Стокгольма в Мальмё забурлила промышленная революция. Одной из основных статей дохода стало кораблестроение. В XX веке вокруг города появились насыпные пляжи, где разместилась промзона со складскими помещениями и заводами. В Мальмё находятся штаб-квартиры нескольких крупных компаний, включая ABS Group. В 1998 году был основан Университет Мальмё. В 21 веке в Мальмё доминирует процесс транснационализации. 2 декабря 2015 года Мальмё официально вошёл в состав агломерации Большой Копенгаген в ряде сфер туризм, маркетинг. Функции туризм, маркетинг исполняются общим комитетом агломерации Большой Копенгаген. Так же транспортная сфера координируется в первую очередь с Копенгагеном, а не со Стокгольмом. Комплекс портов в Мальмё входит в компанию "Порты Копенгагена". Основным международным аэропортом для шведского города Мальмё является Каструп находящийся на датской стороне пролива Эресунн. Ж/Д сообщение между Копенгагеном и Мальмё проводится компанией Эресундстог (Эресунские поезда), функционирующей лишь в  Дании и близких к Дании областях Швеции.

География и климат 
Мальмё — самый южный и, соответственно, самый тёплый из крупных городов Швеции, а среди городов страны в целом Мальмё на втором месте по этому показателю уступая лишь Фальстербу (20 км к югу от Мальмё). Вся площадь города расположена на сконской равнине, в её самой низкой части.

В Мальмё умеренный морской климат. За весь период ведения наблюдений с 1917 по 2013 год максимальная температура составила 34,0 °C (1 июня 1947 года), а минимальная −28,0 °C (26 января 1942 года).

За период с 1990 года по 2011 наблюдалось несколько аномальных погодных циклов. Так, например, было несколько необычно холодных зим, с установлением стабильного снежного покрова в течение нескольких недель и стабильными минусовыми температурами. Зима 2010 года была самой холодной за последние 55 лет. Например, 22 декабря 2010 года зафиксировано −22,2. В последний раз такая же или более холодная температура, −22,7 °C, была зафиксирована 8 февраля 1958 года. Среднесуточная температура декабря была самой холодной за весь период наблюдений.

Снежный покров и минусовые температуры неоднократно приводили к катастрофическим ситуациям (крупные дорожные катастрофы, отсутствие лекарств для пожилых людей и еды и т. д.), для решения катастрофических ситуаций вводилась военная техника. В связи с тем, что такая погодная ситуация с продолжительным снегом и стабильными минусовыми не входит в стандартные погодные условия, то и централизованная специализированная служба с техникой для борьбы с гололёдом и расчисткой снега отсутствует. Для этих целей используют немногочисленных наёмников, нередко не справляющихся с задачей. В такие периоды передвижение по дорогам не рекомендуется дорожной службой, и рассчитывать на экстренную медицинскую, и тем более аварийную помощь, нельзя. В такие периоды кроме погоды службам города приходилось также бороться с преступниками, использующими экстремальную ситуацию в своих целях. Передвижение преступников на снежных скутерах очень сильно осложняло действия полиции, так как у полиции Мальмё такой техники нет. Железнодорожное сообщение работает с большими перебоями в такие экстремальные периоды, которые могут продолжаться несколько недель. Были случаи полной остановки движения на несколько дней. Несмотря на катастрофические погодные условия, близлежащие аэропорты города (Каструп и Стуруп) благодаря автономной системе борьбы со снегом и отличному оборудованию работали без перебоев (иногда с перерывами на несколько часов), что в свою очередь приводило к большому скоплению пассажиров в аэропортах и около них. Ситуация с выпадением снега в разные годы неоднократно обсуждалась на уровне города, министерств, парламента и правительства страны. Обсуждение хаоса, связанного с выпадением снега (snökaos), является важной частью выборов в Мальмё городского, регионального и национального уровня.

Достопримечательности 

Мальмё — город частично современной застройки. О прошлом напоминает построенная датчанами в XVI веке крепость Мальмёхюс (ныне музей) и характерный пример кирпичной готики — церковь св. Петра (XIV век). Пышное здание ратуши — постройки конца XVI века. В 1975 году открыл свои двери художественный музей Мальмё — одна из крупнейших выставочных площадок современного искусства в Европе.

Помимо христианской, в архитектуре представлены храмы других конфессий. Неомавританская по стилю синагога в Мальмё (1903) — одна из крупнейших в Скандинавии. Мальмё широко известен как центр мусульманской религиозной жизни в Скандинавии. В городе с фактическим населением 350 тысяч находится 16 мечетей: . Для сравнения в Стокгольме их 3. Исламский центр и Мальмская соборная мечеть: В 1984 году открылась — первая соборная мечеть в Скандинавии. Она тут же стала одним из главных символов Мальмё так как является одним из важнейших зданий для десятков тысяч жителей города, а также так как эта крупная мечеть хорошо видна с самолёта особенно на фоне окружающего её парка. На сегодняшний день мечеть уже давно вышла за рамки исходного плана и превратилась в обширный «Islamic Center i Malmö». C нескольких сотен прихожан мечеть теперь обслуживает более 1000 человек каждую обыкновенную пятницу вне больших праздников. По разным цифрам умма составляет от 45 до 55 тысяч человек. Всю западную часть комплекса обрамляет обширная школа с преподаванием на шведском языке, но с соблюдением мусульманских традиций. Есть также детские площадки, баскетбольный корт, библиотека, места для лекций, офисы благотворительных мусульманских организаций, как внутренние для уммы так и внешние для хаджа и других благотворительных целей. Также идёт строительство особого приюта для женщин (в случае конфликта мечеть предоставит женщине защиту), дома престарелых, небольшого прилегающего торгового центра, жилья для студентов (общежитий). Несмотря на соседство с двумя социально-криминально сложными районами, сама территория мусульманского центра в Мальмё считается одним из самых безопасных мест в городе. Центр ведёт обширное сотрудничество с властями, а также широкую культурно-просветительскую работу среди горожан, политиков, представителей молодёжных движений, кроме того, организовываются открытые туры для всех желающих посетить центр.
Другая крупная мечеть, а точнее, мечеть и прилегающий к ней комплекс из 5 зданий, распростёртые на несколько квадратных километров вдоль окружной дороги, — Мечеть Ахмеддия.

Одной из достопримечательностей города является 190-метровое жилое здание «Turning Torso» (), построенное в XXI веке по проекту всемирного известного мастера био-тека С. Калатравы. Среди жилых зданий Европы оно уступает по высоте только московскому Триумф-Паласу.

Транспорт 

Через город проходят автотрассы E6, E20, E22, E65. Через Эресуннский мост Мальмё связан с Копенгагеном. К востоку от города расположен аэропорт Мальмё-Стуруп. В результате строительства Эресуннского моста Мальмё оказалось в необычном (для города с 300 000 нас.) и очень выгодном с точки зрения авиатранспорта положении. После ввода моста в действие крупнейший аэропорт Скандинавии Копенгагенский Каструп, теперь как и аэропорт Мальмё-Стуруп, тоже находится в получасе езды на автомобиле от центра города.

С 2010 года в городе действует Сититуннель — используемая как городская электричка линия железной дороги 17 км c подземными 6 км и 3 станциями.

Железнодорожная часть Эресуннского моста Эресуннская железная дорога, а также Сититуннель являются частью железнодорожного комплекса, соединяющего Копенгаген — Каструп — Мальмё, как с помощью поездов, так и с помощью городской электрички. Городская электричка работает круглосуточно и, включая все остановки, идёт 35 мин от центральной станции Мальмё до центральной станции Копенгагена. Поезд преодолевает это же расстояние за 31 мин. Путь из центра Мальмё до датского аэропорта Каструп на городской электричке занимает 21 минуту, а прямой поезд доезжает за 17 минут. Таким образом, после открытия железнодорожной части Эресуннского моста ближайшим по времени аэропортом для Мальмё стал датский Каструп (17 мин.), а не шведский аэропорт Мальмё-Стуруп (28 мин.), так как железнодорожное сообщение в аэропорт Мальмё-Стуруп отсутствует.

Изначально Мальмё был основан как укреплённая пристань, и в наше время логистика в целом и порт в частности — по-прежнему одна из важнейших сфер деятельности в городе. Как раньше, так и сейчас порты Мальмё тесно связаны с портом Копенгагена, что отражается в структуре владения. Портами Мальмё и Копенгагена владеет одна компания которая так и называется «CMP, Copenhagen Malmö Port AB». Порты Мальмё специализируются на сфере «безопасность порта», так как город в целом имеет большой опыт по борьбе с терроризмом. Порт имеет много признанных в мире наработок в сфере имплементации «антитеррористического плана безопасности порта» в кооперации с властями города. Например, этому обучают в «мировом морском университете» (The World Maritime University), в Мальмё работающем под руководством ООН.

Мальмё имеет идеальные природные условия для портовой деятельности, что отражается в наличии семи портовых районов. Портовые районы географически занимают половину города, превышающую по площади район «внутренний город» (innerstad). В результате постоянного жилого строительства центр города смещается в направлении портовых районов. Внутренний порт и часть западного порта: вся центральная станция, университет Мальмё, и всё восточнее корабельной улицы (skeppsgatan). С севера ограничение по большой верфенной улице (stora varvsgatan). Используется для паромного сообщения с Германией (Травемюнде), частных катеров, речных трамваев. Самые заметные для жителей и туристов виды деятельности во внутреннем порту — производство морских ветряных турбин и разгрузка зерна в огромные специальные строения. Это старейший порт Мальмё, напрямую связывающий город с Мальмским каналом. В результате застройки основной части западного порта (västra hamnen) жилыми домами внутренний порт оказался посреди города.

Западный порт имеет большое количество новых пристаней для частных яхт. Кроме этих небольших по площади пристаней весь западный порт с 2001 года застроен элитным жильём (см. «поворачивающийся торс»).

Средний порт (mellersta hamnen) используется для импорта автомобилей, производства, а также штаб-квартиры CPM.

Свободный порт (frihamnen) находится к северу от внутреннего порта. В первую очередь используется для транспортировки и складирования грузов, предназначенных для региона Балтийского моря.

Северный порт является районом экспансии порта: с 2009 года там разместились теплоэлектростанция компании E-on, работающая на привозных опилках. Идёт строительство нового контейнерного порта и пристани для паромов. Северный порт прямо примыкает к нефтяному порту (oljehamnen). В нефтяном порту располагаются различные химические индустрии, а также большое количество нефтяных цистерн.

В восточном порту расположились предприятия тяжёлой промышленности и компании, связанные с ними, а также табачная фабрика и две школы. Кроме этих двух школ и Университета Мальмё в портовых районах, в районе западного порта находится мировой морской университет (The World Maritime University), работающий под руководством ООН.

Население 
На конец 4-го квартала 2021-го года в Мальмё проживает 351 749 человек. Мальмё один из самых быстро растущих городов ЕС и самый быстрый по росту среди скандинавских стран ЕС. В марте 2012 года Мальмё перешагнуло рубеж в 300 000. Появление на свет юбилейного жителя было широко отпраздновано в городе. Столь быстрый рост населения произошёл из-за целого ряда факторов: рекордно высокая рождаемость и высокий уровень новоприбывших в город. Так, например, в 2009 году население города увеличилось на 7400, что составляет рост около 2,5 %. Это очень высокий темп роста населения города для стран ЕС. За 27 лет: с 1994 по 2021 год население Мальмё увеличилось на 47%, с 239 тыс. до 351 тыс. В постоянное население города (322 574 чел.; 2015 г.) не входят те беженцы, которые не получили «коммунального распределения», то есть те, которые находятся на балансе государства, но их минимальное число (т. н. «пол») на ближайшие 3 года уже известно, ведь они уже находятся в городе, а рассмотрение прошений о предоставлении убежища на данный момент занимает до 3 лет с момента регистрации. Например, в 2016 году на балансе Мальмё произойдёт десятикратный рост числа детей-беженцев, прибывших без родителей, то есть «прибывших в одиночку»(ensamkommande) несовершеннолетних беженцев, распределяемых государством в коммуну Мальмё .
Брутто количества подавших на прошение по рассмотрению запроса о предоставлении убежища также является базой во время планирования на городском и государственном уровне, так как на основании цифр за 2014 год — год с многократно меньшим количеством беженцев, чем за рекордный 2015 отказ получают менее половины, из этих 50 % лишь 20 % дел доходит до начала процесса по депортации, а из этих 20 % по результатам работы полиции лишь 8 % оказывается отправленными домой. То есть из брутто числа запросивших убежища более 92 % становятся нетто проживающими .
С помощью инертности механизма миграционной системы происходит значительная амортизация формального годового прироста населения Мальмё. На ближайшие 3 года (2016—2019) формальный рост населения составит около 3 %, ранее рост был 2,5 % в год. В абсолютных цифрах формальный рост составит 33 тыс. или около 10 % за трёхлетний период. Кроме того, по официальным данным, в это время (2016—2019) в городе будет находится ещё 24700 человек, из которых 44 % возрастом от 0 до 19 лет.
То есть реальный прирост наличного населения в Мальмё составит +33000 жителей, а также +24700 чел. находящихся на государственном балансе, что вместе составляет +57700 человек или +17,89 % за 3 года

Демографическая ситуация 
В 2018 году Мальмё продолжало линию на резкое увеличение мигрантского населения — 45,9%. Так например, несмотря на рост числа людей родом из Швеции, тотальное население выросло ещё быстрей, соответственно рост числа мигрантов в более высоких цифрах продолжился, как процентуально так и в индивидах. Это подтверждается специальной таблицей опубликованной государственной службой статистики — Мальмё в 2018-м году с 45,1% мигрантов пришло к 45,9% к концу года. Особенно заметно превалирование числа мужчин-мигрантов. Количество мужчин-мигрантов на 4,5% больше чем женщин. При этом рост распределён совершенно неравномерно. Подавляющее большинство среди пенсионеров — женщины с шведским происхождением, а среди мигрантов — молодые мужчины от 15 до 25 лет.

В 2017 году 45 % из жителей Мальмё — иммигранты и их дети. В 2001 году процент иммигрантов и их детей составлял 24 %, в 2010 году уже 40 %; в 2011—2012 годах — 41 %; в 2013 году — 42 %; в 2014—2015 годах — 43 % ; в 2016-ом 44%. Преобладают мигранты из бывшей Югославии, Ирака и Дании. Мусульманская община Мальмё — одна из крупнейших в Скандинавии: 25 % жителей города исповедуют ислам. Период мировой эпидемии (пандемии) 2019-2021 сопровождался двумя процессами окончательной легализации беженцев и переходом на баланс города приехавших на рекордной волне миграции 2015-2016 годов, что означало для этой группы самим найти и начать оплачивать жильё, при этом количество новоприбывших за 2019-2021 год беженцев резко снизилось как в Мальмё так и во всей Швеции в связи с новыми жесткими пандемическими мерами въезда для не граждан ЕС. Параллельно со сходом на нет волны беженцев и окончательного урегулирования статуса уже прибывших на 5 лет раньше, в 2019-2021 году Мальмё испытал резкое подорожание жилья, а так же смену характера новоприбывших в город с беженцев на рабочую миграцию. До пандемийной волны миграции новоприбывшие были в основном из стран ближнего и среднего востока и северной Африки. Во время пандемийной волны большинство новых мальмцев приехало из европейских стран - Германии, Великобритании, Польши, Дании, Нидерландов. В связи с отсутствием пандемийного карантина для граждан ЕС и отсутствием локдауна в целом , а так же отсутствием требований и ограничений (были лишь рекомендации) для жителей ЕС целый ряд международных бизнесов расширял свою деятельность в Мальмё параллельно с сокращением или временной приостановкой бизнеса в других локациях. В первую очередь это сказывалось на бизнесе в котором необходимы личные встречи - конференции, ярмарки, переговоры, а так же различные развлекательные мероприятия, эвенты, шопинг в физических офлайновых магазинах и походы в рестораны. Эти преимущества были в Швеции в целом, но в случае с Мальмё было особо выгодно в связи с близостью к Германии, Польше, Нидерландам, Дании и удобным сообщениям с Великобританией и Норвегией. Вместе с рекордным ростом экономики Швеции +10% в целом во время пандемии, но особенно вокруг бизнеса требующего личных встреч. Кроме того Мальмё ещё до пандемии был важным логистическим центром, а в связи с глобальным переходом от потребления услуг к потреблению товаров по пересылке роль Мальмё в качестве логистического центра лишь возросла. Мальмё удалось получить целый ряд крупных и малых новых инвестиций и вложения в уже имеющиеся в их числе индустриальный парк Мальмё, Северный трансшипинговый центр, расширение кратонно-упаковочного шиппинг хаба, расширение хаба древесной и бумажной продукции, хаба посылок Catena & DHL. Симбиоз сферы услуг (бизнес-встреч, шопинга и развлекательных мероприятий) продолживших работать в течение всей пандемии в отличие от городов конкурентов в связке ростом значимости сферы логистики и максимальной близости к мегаполисам континента дал Мальмё целый ряд уникальных преимуществ (unique sales point). В результате в период пандемии  Мальмё обогнал Гётеборг и Стокгольм вместе взятые не только по процентному росту количества жителей, но и в абсолютных цифрах прироста населения. Вышеуказанные обстоятельства привели к резкому подорожанию недвижимости в Мальмё, что в свою очередь вызвало смену четвертьвековых демографических трендов. Значительной части безработных и малоимущих мальмцев, среди которых непропорционально высоко количество мигрантов из Африки и Ближнего востока, жильё стало не по карману. Многие выехали, а 1% выбрал остаться в Мальмё, но бездомными. Количество мальмцев, рождённых зарубежом резко уменьшилось с 34 до 29 процентов, но одновременно с этим количество европейцев возросло. Так же в город переехало значительное число специалистов работающих в международном бизнесе и владеющих двумя и более языками. Средний уровень образования резко поднялся, и Мальмё впервые попал в список топ-10 городов и районов с самым высоким образованием. Данные глубинные пертурбации и революция демографии в Мальмё очень чётко отразили тренд гентрификации (gentrification) и глобализации в мире, с той лишь разницей, что изменения в Мальмё произошли в весьма короткий срок (2019-2021г.). Эти же процессы привели к англизации населения и соответственно сферы бизнеса и услуг. Даже городские службы были вынуждены следовать стремительному демографическому тренду вводя коммуникацию на английском параллельно с привычным шведским и арабским. Новоприбывшие европейцы и космополитичные молодые специалисты вместе с резким ростом цен в городе формируют так же запрос на новые типы жилья, так как многие из них не хотят селится в арабских и других мигрантских районах, а традиционные шведские районы им не по карману. Таким образом новоприбывшие европейцы и космополиты образуют целые новые районы в новостройках города (, Хулие) наравне со шведскими и африканско-ближневосточными. В то же время доля жителей с двумя шведскими родителями в Мальмё достигла нового исторического дна в 2021-ом году на уровне 43%. 

Одной из возможных проблем, вызванных наплывом иммигрантов, является рост антисемитских настроений. Летом 2010 года в городскую синагогу была брошена бомба.

Несмотря на значительную внутреннюю миграцию из других областей Швеции, рост иммигрантского населения ещё более высокий, чем рост коренного населения. Соответственно, начиная с периода войны в Боснии (начало 90-х гг.) процент иммигрантов по отношению к населению в целом постоянно растёт. Войны в различных регионах бывшей Югославии, Северной Африки и Ближнего Востока напрямую отражаются на волнах миграции в Мальмё. Первая половина 90-х годов XX века ознаменовалась волной беженцев из Боснии, вторая волна — из Косова; в нулевые годы — из Ирака, а в последние годы одновременно c продолжающимся потоком беженцев из Ирака прибыло значительное количество беженцев из Сирии, Сомали и Афганистана.

Одной из основных причин иммиграции из Дании в Мальмё является возрастной ценз на брак или сожительство и, соответственно, на социальные выплаты для граждан Дании, заключивших за границей брак, в котором одна из сторон не достигла 24 лет. В Швеции датские граждане имеют полное право на брак или сожительство и, соответственно, на социальные пособия наравне с шведскими гражданами, а возрастной ценз при браке за границей отсутствует, и, соответственно, на социальные льготы. Кроме того, в Швеции требуется меньше лет проживания для ПМЖ (3 года) и меньше лет проживания для получения гражданства (5 лет), чем в Дании. B Дании только для ПМЖ 7 лет. Учитывая эти плюсы шведской системы для тех, кто хочет перевезти мужа или жену из-за границы, а также удобное сообщение Мальмё-Копенгаген (см. раздел транспорт), для пар, находящихся в подобной ситуации, Мальмё часто оказывается естественным выбором.

Электоральные предпочтения и политические особенности  

Электоральная структура Мальмё чётко отображает его демографические, этнические, географические, культурные, социальные и экономически-социальные особенности. Так как город намного моложе чем в среднем по стране, а так же в городе живёт большое количество студентов это способствует динамичному развитию политических трендов. Зачастую в Швеции новые тренды в политике проявляются наиболее отчетливо именно в Мальмё. Так же город весьма сегрегирован в религиозном, социальном, языковом и других отношениях, что тоже необычно резко видно на электоральной карте. Часть из новых политических движений на первом этапе своей деятельности весьма радикальные и их участники нередко подозреваются в опасной для государства и/или криминальной действительности либо в сотрудничестве с таковыми. 
Как один из ярких примеров подобных партий/политических движений можно назвать исламистскую партию «Нюанс». Данная радикальная партия имеет среди своих руководителей людей которые были выгнаны из своих прежних полит. сил в связи с кооперацией с турецкой террористической группировкой «серые волки», либо в связи с антисемитскими высказываниями, либо в связи с продвижением взглядов о необходимости неравноправия женщин. «Нюанс» получил рекордную поддержку в ряде мигрантских арабско-африканских дистриктов Мальмё на выборах 2022 года. Основные дистрикты Нюанса в Мальмё находятся в и вокруг мигрантского района Рузенгорд известного в международных СМИ как место многократных восстаний/бунтов против полиции. Успех данной партии в преимущественно мусульманских районах Мальмё объясняется целым рядом факторов такие как например контр-революционные призывы к ограничению прав ЛГБТ меньшинств полученных ими в результате сексуальности революции. В частности «Нюанс» резко негативно высказывается по поводу практики усыновления детей ЛГБТ парами и особенно негативно когда это касается изъятия детей из мусульманских семей с равным шансом адаптировать их у гей семей. Так же появление и успех «Нюанса» в Мальмё вызван нарастающим конфликтом между «новоприбывшими» во время короны (т.е. квалифицированными/образованными переселенцами из других частей страны или из европейских стран) и традиционной мусульманской общиной Мальмё. Конфликт вызван как ценностным противоречием между активной про-ЛГБТ позицией среди новоприбывших и традиционными ценностями арабско-африканской общины, так и резким увеличением экономического расслоения так как волна «новоприбывших» европейских и шведских мигрантов с высокой покупательной способностью сильно подняла цены на аренду и покупку жилья в городе. Тем самым заставляя традиционную общину либо жить в антисанитарийной тесноте, либо уезжать из города, либо в отдельных случаях просто оказаться на улице. Так же среди новоприбывших есть значительный процент феминистских активистов требующих ещё большей либерализации городского и коммунального пространства (например борьба за право купаться топлес в общественных бассейнах и заниматься спортом с голым торсом на ровне с мужчинами), что ровно диаметрально противоположно взглядам городской арабско-африканской общины и партии Нюанс соответственно. Исламистская партия выступает за возможность сегрегации между мужчинами и женщинам, как например отдельные часы для женщин в плавательных и спортивных сооружениях Мальмё. Так же вопросы обязательного сексуального просвещения в рамках образования в коммунальных школах города вызывают конфликты т.к. «новоприбывшие» в большинстве своём прогрессивные и поддерживают требования к расширению секспросвета, что бы он включал больше информации не только о би, лезби и гомосексуализме, но и освещал транссексуализм, трансцендентность итд. С другой стороны традиционалисты из Нюанса против обязательного сескспросвета в школах.
С противоположного фланга одной из наиболее радикальных партий города является партия Феминистская инициатива. Феминистская инициатива (партия так же называет себя сокращенно «Фи!») имеет в Мальмё свой основной дистрикт который оказал им наибольшую поддержку во всей стране. Феминизм города Мальмё проник не только в локальную, региональную и национальную политику но и выплеснулся на европейский уровень после того как «Фи!» прошла в Европейский Парламент в многом на голосах молодёжи и «новоприбывших». Феминистская партия в Мальмё обращается не только к женщинам, но и к трансгендерам, трансвеститам, ЛГБТ и БДСМ (садисты, мазохисты и садомазохисты) и любым другим группам чувствующих себя угнетенными и ущемлёнными в правах по сексуальному и половому признаку. У Феминистской партии точно так же есть свои кварталы в городе где они абсолютно доминируют среди электората. Несмотря на многочисленные противоречия и открытые конфликты у «Фи!» есть и точка соприкосновения с «Нюансом». Обе партии являются принципиальными противниками «Шведских Демократов».
Шведские Демократы (ШД) имеют свой дистрикт прямо напротив дистрикта исламистов. Географическим Водоразделом совпадающим с в языковым, политическим и социальным является «иннре-рингвеген». К западу от дороги арабско-африканский Рузенгорд с высоким уровнем безработицы и исламистами, а к востоку от дороги находится дистрикт националистов с большим количеством шведского населения и с высоким уровнем занятости преимущественно в рабочих профессиях. Если скажем в вопросах трансгендерных операций по смене пола среди несовершеннолетних часть националистического электората имеет позиции схожие с исламистским «Ньюансом», то по вопросу традиционного шведского купания и бань без одежды в Мальмё Шведские Демократы могут находить общие позиции с феминистами. Так же шведские демократы вместе с феминистами выступают против обрезаний женских половых органов (клиториса) и против операций по восстановлению девственности. Обе партии поддерживают антиклановую политику.
Кроме того в городе есть часть групп которые формально не подпадают ни под одну из политических партий, но часто имеет контакт с одной или несколькими из них. К движениям такого типа можно отнести леворадикальную АНТИФА, «дьюренс ретт» (движение включающее радикальное крыло по активизму за права животных нередко происходящих противоправным методом), различные христианские секты близкие к радикальному крылу ХДП (христианско-демократическая партия), футбольные фанаты ультрас из МФФ, курдские и палестинские группировки которые могут кооперировать с партиями/движениями которые в других странах называют террористами (например Курдская Рабочая Партия). Формально в Мальмё существует запрет на расклеивание рекламы и плакатов в городе (для этого есть электронные табло), но политические лозунги в форме надписей и особенно наклеек с теми или иными призывами можно встретить повсеместно в городе.
В подавляющем большинстве случаев общественно-политическая обстановка не играет никакой роли при посещении города пару исключений могут составить появление в городе в меховой шубе с воротником на котором например есть голова лисицы или другого животного. Так же появление в и вокруг Рузенгордена в кипе может привлечь излишнее (негативное) внимание.

Города-побратимы и города-партнёры 

  Вааса, Финляндия (1940)
  Варна, Болгария (1987)
  Таншань, Китай (1987)
  Аделаида, Австралия (1988)
  Калининград, Россия (1988)
  Таллин, Эстония (1989)
  Флоренция, Италия (1989)
  Щецин, Польша (1990)
  Штральзунд, Германия (1991)
  Провинция Кьети, Италия (2001)
  Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания (2003)
  Анталья, Турция (2008)

См. также 
 Известные уроженцы и жители
 Опера Мальмё
 Театр Мальмё

Примечания

Ссылки 
  Ссылка на официальный источник (официальная страница города Мальмё) . пройдя по ссылке на эксцель файл надо кликнуть на "utländsk bakgrund" ( мигрантский бэкграунд)

 
Города Швеции
Сконе
Порты Балтийского моря
Ганза